Лома дел Тигре има више значења:

 Лома дел Тигре (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома дел Тигре (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Тигре (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Тигре (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Тигре (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику